Kluft steht für:

 Kluft (Geologie), durchlässiger Riss im Gestein
 Kluft (Zunftkleidung), zünftische Tracht
 kurz für Pfadfinderkluft
 in Deutschland umgangssprachlich für Uniform
 regionale Bezeichnung für Oberschale

 Die Kluft, original The Cleft, erzählerisches Werk von Doris Lessing (2007)

Person:
 Björn Kluft (* 1990), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Klüft (Begriffsklärung)